Всеволод Владимирович Евстафьев (1904 — ?) — советский инженер-технолог, лауреат Сталинской премии (1950) и Государственной премии СССР (1970).

Окончил Грозненский нефтяной институт (1930), до 1963 г. работал в различных организациях на инженерных и руководящих должностях.

В 1940-е гг. - начальник Уфимской бригады треста «Нефтезаводпроект».

С 1963 г. главный инженер проекта строительства нефтехимического комбината «НХК-Плевен» в Болгарии (год пуска — 1971) Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНИПИнефть).

Сталинская премия 1950 года (за 1949 год) — за разработку и внедрение процесса получения высокооктанового компонента к авиационным бензинам.

Государственная премия СССР 1970 года — за участие в создании и промышленном внедрении высокопроизводительной установки первичной переработки нефти мощностью 6 млн т. в год.

Награждён орденом «Знак Почёта» (24.01.1944), другими орденами и медалями.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1971 год.
 Сайт Подвиг народа.
 Памятные встречи: очерки. Иосиф Зиновьевич Осипов. Сов. писатель, 1977 - Всего страниц: 302. Стр. 288-294.